

Geografia 
 Maresca – frazione del comune di San Marcello Piteglio, provincia di Pistoia
 Maresca – affluente del Reno

Persone 
 Angelo Maresca (1963) – attore e regista italiano
 Antonino Maresca (1750-1822) – ambasciatore italiano
 Assunta Maresca, nota anche con lo pseudonimo di Pupetta (1935-2021) – mafiosa italiana
 Catello Maresca (1972) – magistrato italiano
 Enzo Maresca (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Fabio Maresca (1981) – arbitro di calcio italiano
 Francesco Maresca (1757-1824) – architetto italiano
 Giovanni Maresca Donnorso Correale Revertera, duca di Salandra e di Serracapriola (1893-1971], militare, politico e  imprenditore italiano
 Giuliano Maresca (1981) – cestista italiano
 Lidia Maresca, meglio conosciuta come Lidia Martora (1917-1971) – attrice italiana
 Luca Maresca (1993) – karateka italiano
 Marisa Maresca (1923-1988) –  showgirl e ballerina italiana
 Mario Maresca (1887-1963) – attore italiano
 Nicola Maresca Donnorso di Serracapriola (1790-1870) – diplomatico e politico italiano
 Pasquale Russo Maresca (1968-2020) – pittore italiano
 Salvatore Maresca (1908-1979) – calciatore italiano
 Salvatore Maresca (1993) – ginnasta italiano

Altro 
 Compagnia Maresca – rivista e compagnia teatrale di avanspettacolo italiana
 Governo Maresca Donnorso – undicesimo governo del Regno delle Due Sicilie
 Stazione di Maresca –stazione ferroviaria della Ferrovia Alto Pistoiese